Golden Valley County kan syfta på ett antal olika counties i USA

 Golden Valley County, Montana
 Golden Valley County, North Dakota